Pseudechinus är ett släkte av sjöborrar. Pseudechinus ingår i familjen Temnopleuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Pseudechinus